Il doppio del torneo di tennis Kerrville Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brandon Hawk e Robert Kendrick che hanno battuto in finale Mardy Fish e Jeff Morrison 6-3, 68-7, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Shaun Rudman (primo turno)
 Stephen Huss /  Lee Pearson (quarti di finale)

 Mardy Fish /  Jeff Morrison (finale)
 Kelly Gullett /  Jack Waite (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kerrville Challenger 2001